Em 1910–11 no futebol português, o CIF venceu o Campeonato Regional de Lisboa e os Jogos Olímpicos Nacionais, e o FC Porto venceu a Taça José Monteiro da Costa.

Títulos 
Regionais
 Campeonato Regional de Lisboa – CIF
Não-oficiais
 Jogos Olímpicos Nacionais – CIF
 Taça José Monteiro da Costa – FC Porto

Futebol de 1910 em Portugal
Futebol de 1911 em Portugal
1910–11